Elí segons Lluc fou fill de Matat i pare de Josep, per tant avi de Jesús, fet que es contradiu amb l'Evangeli segons Mateu que ens diu que Jacob era l'avi de Jesús.

Referències

Vegeu també 
 Genealogia de Jesús

Genealogia de Jesús
Personatges bíblics